Xinxiang bezeichnet:
Xinxiang (新乡市), Stadt in der chinesischen Provinz Henan
Xinxiang (Kreis) (新乡县), Kreis im Gebiet der Stadt Xinxiang
Xinxiang (Wanzhou) (新乡镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Wanzhou von Chongqing, Volksrepublik China
Xinxiang (Yuexi) (新乡乡), Gemeinde des Kreises Yuexi in der chinesischen Provinz Sichuan
Xinxiang Bus Works, ehemalige chinesische Fahrzeugmarke